Бард — мандрівний поет-співак у кельтів.
 Бард — автор-виконавець авторської пісні.

Прізвище 

 Александр Бард ( 1961) — шведський музикант, співак, композитор; учасник проектів Army of Lovers, Vacuum та ін.
 Марія Бард (1900—1944) — німецька акторка кіно.

Вигадані персонажі 
 Бард Лучник — персонаж повісті Дж. Р. Р. Толкіна «Гобіт», а також її екранізацій.
 Бард ІІ — персонаж легендаріуму Дж. Р. Р. Толкіна, король Дейла й Есґарота, правнук Барда Стрільця.

Топонім 
 Бард — поселення в Сирії, в нохії Аль-Карайя, мінтаки Сальхад в мухафазі Ес-Сувейда.

Див. також 
 Барда